Маккай:

 Маккай — місто.
 Маккай — озеро.